Иван Алексеевич Ростовцев (Ростовский) (1873—1947) — советский режиссёр и актёр, педагог.

Один из крупнейших режиссёров русской периферии, ставивший, главным образом, русскую классическую и советскую драматургию. Более 50 лет своей жизни посвятил театру, подготовив и осуществив в постановке около 500 пьес русской и западноевропейской драматургии.

Биография 
Родился 21 августа 1873 года в селе Мартово Горбатовского уезда Нижегородской губернии.

Отец его, безземельный крестьянин, служил церковным сторожем — определил сына в духовную семинарию. Учась в семинарии, Иван убегал в театр на репетиции, а в  вступил в труппу Нижегородского театра.

Деятельность в театре начинал как суфлёр. Для повышения своих знаний Ростовцев занимался в школе драмы Богданова, на режиссерских курсах Скуратова, закончил режиссерские курсы НКП и ЦК Рабис. Его театральным педагогом, а впоследствии и другом, стал Николай Иванович Собольщиков-Самарин — выдающийся организатор театрального дела в России.

Возглавлял театры в крупных провинциальных городах. После Октябрьской революции активно участвовал в создании советского театра. Был художественным руководителем Архангельского, Горьковского, Ивановского, Куйбышевского, Смоленского и Саратовского театров. В 1934—1935 и 1942—1947 годах руководитель Ярославского театра им. Ф. Г. Волкова.

Умер 15 июня 1947 года. Похоронен в Ярославле на Туговой горе.

Семья 
 Первая жена — Мария Ростовская жила в Нижнем Новгороде, от этого брака у Ростовцева было семеро детей.
 Вторая жена — Иванова Ольга Дмитриевна (1897—1958), заслуженная артистка РСФСР.

Награды 
 Народный артист РСФСР (1944).
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937).

Примечания

Ссылки 
 
 Ростовцев И. А., Иванова О. Д.

Персоналии:Театр драмы имени Фёдора Волкова